

Підлубово — присілок, Караїдельський район, Башкортостан
 Підлубово — село, Кармаскалинський район, Башкортостан